Winton (Califórnia)
Winton (Carolina do Norte)
Winton (Minnesota)

Desambiguações de topônimos